Tolisa (rijeka), rijeka u BiH
 Tolisa (Orašje, BiH), naselje u općini Orašje, BiH
 Tolisa (Modriča, BiH), naselje u općini Modriča, Republika Srpska, BiH